Gustave Deleau, homme politique français
 Deleau, communauté non incorporée du Manitoba (Canada)